Мунасыпов — фамилия; имеет женскую форму Мунасыпова.
 Мунасыпов, Габдулгазиз (1888—1922) — татарский писатель и поэт, публицист, участник национально-освободительного движения.
 Мунасыпов, Минигаффан Хайруллович (1929—1997) — советский нефтяник-буровик.
 См. также 
 Монасыпов